«Акт о половых преступлениях» — законодательный акт в англоязычных странах.

В Великобритании:
 Акт о половых преступлениях (1956)
 Акт о половых преступлениях (1967)
 Акт о половых преступлениях (1985)
 Акт о половых преступлениях (1993)
 Акт о половых преступлениях (2003)

В Кении:
 Акт о половых преступлениях (2006)

В ЮАР:
 Акт о половых преступлениях (1957)